Desa Karangturi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 110,88), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 110,59), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 109,22), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 109,29), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 109,36), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,54), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,70, long 111,45), 
 Desa Karangturi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,27, long 111,58), 

Robotskapade Indonesienförgreningar